El nombre de Catedral del Sagrado Corazón (Corazón de Jesús o Corazón de María), puede referirse a alguno de los edificios cristianos, catalogados como catedrales, en honor al Sagrado Corazón

Advocación 

 Sagrado Corazón de Jesús
 Sagrado Corazón de María

Catedrales

Argelia 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Orán

Australia 

Cathedral of the Sacred Heart
 Catedral del Sagrado Corazón, en Bendigo
 Catedral del Sagrado Corazón, en Townsville

Bosnia y Herzegovina 

Katedrala Srca Isusova
 Catedral del Corazón de Jesús, en Sarajevo

Brasil 

 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Petrolina
 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Porto Velho

Canadá 

Cathedral of the Sacred Heart / Cathédrale du Sacré-Cœur
 Catedral del Sagrado Corazón, en Bathurst
 Catedral del Sagrado Corazón, en Kamloops

Chad 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Moundou

China 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Anqing
 Catedral del Sagrado Corazón, en Harbin
 Catedral del Sagrado Corazón, en Cantón
 Catedral del Inmaculado Corazón de María, en Taiwán

Congo 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Brazzaville

Corea del Sur 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Changwon

Estados Unidos 

Cathedral of the Sacred Heart
 Catedral del Sagrado Corazón, en Davenport
 Catedral del Sagrado Corazón, en Fairbanks
 Catedral del Sagrado Corazón, en Knoxville
 Catedral Basílica del Sagrado Corazón, en Newark 
 Catedral del Sagrado Corazón, en Pensacola
 Catedral del Sagrado Corazón, en Winona

Guinea 

 Catedral del Inmaculado Corazón de María, en Nzérékoré

India 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Nueva Delhi
 Catedral del Sagrado Corazón, en Rajkot
 Catedral del Sagrado Corazón, en Rourkela

Indonesia 

 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Macasar

Japón 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Yokohama

Kiribati 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Tarawa

Laos 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Vientián

Letonia 

Vissvētākās Jēzus katedrāle
 Catedral del Sagrado Corazón, en Monrovia

Liberia 

 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Rēzekne

Macedonia del Norte 

Vissvētākās Jēzus katedrāle
 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Rēzekne
 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Skopie

Malasia 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Sibu
 Catedral del Sagrado Corazón, en Kota Kinabalu
 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Johor Bahru

Malí 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Bamako

Marruecos 

 Antigua Catedral del Sagrado Corazón, en Casablanca

Micronesia 

 Antigua Catedral del Inmaculado Corazón de María, en Weno

Nueva Zelanda 

Cathedral of the Sacred Heart
 Catedral del Sagrado Corazón, en Wellington

Pakistán 

سیکرڈ ہارٹ کیتھڈرل،
 Catedral del Sagrado Corazón, en Lahore

Tailandia 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Chiang Mai

Timor Oriental 

 Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en Macasar

Togo 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Lomé

Sierra Leona 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Bo

Sudáfrica 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Bloemfontein

Vanuatu 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Port Vila

Vietnam 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Buôn Ma Thuột

Zimbabue 

 Catedral del Sagrado Corazón, en Harare